Sennen – nome proprio di persona italiano maschile
Sennen – parrocchia civile inglese
San Sennen – martire persiano a Roma insieme a sant'Abdon
Sennen Kazoku – gioco di simulazione di vita giapponese
Sennen Goroshi – arte marziale in Naruto